Tuckett ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Tuckett (* 1948), britischer Erwachsenenbildner
 Bob Tuckett (* 1948), Boxer aus St. Kitts und Nevis
 Carl Tuckett (* 1970), Cricketspieler aus St. Kitts und Nevis
 Christopher M. Tuckett (* 1948), britischer Bibelwissenschaftler und anglikanischer Priester
 Francis Fox Tuckett (1834–1913), englischer Alpinist
 Frederick Tuckett (1807–1876), englischer Ingenieur und Landvermesser
 George Elias Tuckett (1835–1900), britischstämmiger kanadischer Geschäftsmann und Politiker
 Glen Tuckett (* 1927), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer
 Henry A. Tuckett (1852–1918), US-amerikanischer Hymnenkomponist und Dichter

 Len Tuckett (1885–1963), südafrikanischer Cricketspieler
 Lindsay Tuckett (1919–2016), südafrikanischer Cricketspieler